en Bosnie-Herzégovine
 Zagora, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Bulgarie
 Stara Zagora, une ville de Bulgarie ;
 Nova Zagora, une ville de Bulgarie ;
en Croatie
 Zagora, une localité située dans la municipalité de Krapina, comitat de Krapina-Zagorje ;
en Grèce
 Zagora, un village du Pélion ;
 Zagora, un village de l'île d'Andros ; 
au Maroc
 Zagora, une ville du Maroc ;
au Monténégro
 Zagora, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
 Zagora, un village situé dans la municipalité de Kotor ;
 Zagora, un village situé dans la municipalité de Nikšić.

Dans plusieurs langues slaves comme le bulgare ou le croate, Zagora signifie « Derrière les collines » ou « Derrière les montagnes » et par conséquent désigne plusieurs régions de pays slaves :
 Tsarat de Tarnovo
 Zagore (en bulgare, Загоре, , Zagorie, Zagora ou Zagoria) était une région médiévale de Bulgarie au nord-est de Thrace ;
 Dalmatinska Zagora ou Zagora dalmate ou Zagora de Dalmatie est une région située à l'intérieur des terres de Dalmatie, en Croatie ;

Voir aussi 
 Zagorje